

Cucina 
 Frisa – pane italiano tradizionale della Puglia

Geografia 
 Frisa – comune dell'Abruzzo, in Italia
 Loch Frisa – lago della Scozia

Persone 
 Dan Frisa – politico statunitense